Родриго Куба Пиедра (; род. 17 мая 1992 года, Лима, Перу) — перуанский футболист, защитник клуба «Депортиво Мунисипаль» и сборной Перу.

Клубная карьера 
Куба начал профессиональную карьеру в клубе «Альянса Лима» из своего родного города. 18 февраля 2012 года в матче против «Леон де Уануко» он дебютировал в перуанской Примере. 26 августа в поединке против «Спорт Бойз» Родриго забил свой первый гол за «Альянсу». Куба не всегда выходил на поле в основе и по окончании второго сезона решил покинуть команду. Летом 2013 года он перешёл в «Хуан Аурич». 1 сентября в матче против «Аякучо» Куба дебютировал за новый клуб. Супстя две недели в поединке против «Универсидад Сан-Мартин» Родриго забил свой первый гол за «Хуан Аурич». В 2015 году он помог команде завоевать серебряные медали. 19 февраля в поединке против мексиканского УАНЛ Тигрес Куба дебютировал в Кубке Либертадорес.

Летом того же года Родриго перешёл в «Университарио». 31 августа в матче против «Унион Комерсио» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
15 ноября 2014 года в товарищеском матче против сборной Парагвая Куба дебютировал за сборную Перу, заменив во втором тайме Луиса Адвинкулу.

Примечания

Ссылки 
 
 Rodrigo Cuba at footballdatabase.eu
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Хуан Аурич»
Игроки ФК «Университарио»
Игроки ФК «Депортиво Мунисипаль» Лима